Nightwish foi a primeira fita demo da banda finlandesa de metal sinfônico Nightwish, foi o primeiro trabalho oficial da banda.

O nome "Nightwish" veio do título da primeira música gravada oficialmente pela banda, a demo contém vocais, piano e violão. A ideia original era manter o caráter acústico usado na demo em trabalhos futuros, mas Holopainen decidiu usar a voz operática da vocalista da banda, Tarja Turunen, para algo mais pesado, adicionando nas músicas vocais masculinos, guitarra, bateria e baixo, evoluindo também para o power metal mais tarde.

A voz que abre a música "Etiäinen" é do próprio Holopainen.

Após a gravada, a demo foi oferecida para a gravadora Century Media, que a recusou, sendo lançada apenas pela Spinefarm. Todas as músicas foram relançadas em edições especiais, mais tarde.

Faixas 
1. The Forever Moments                                                                                                                                        5:42

2. Nightwish                                                                                                                                                           7:19

3. Etiäinen                                                                                                                                                              3:00

 Tarja Turunen - Vocal feminino
 Erno Vuorinen - Violão
 Tuomas Holopainen - Piano, Vocal masculino

Ligações externas 
 

Álbuns de Nightwish
Álbuns de 1996
Álbuns demo